Pfaler bzw. von Pfaler ist der Familienname folgender Personen:

 Christina von Pfaler, finnische Badmintonspielerin
 Ulrika von Pfaler, finnische Badmintonspielerin